La ciudad francesa de Niza fue objeto de varios asedios a lo largo de su historia:
 El sitio de Niza (1166), en el que murió Ramón Berenguer III de Provenza.
 El sitio de Niza (1543), durante la guerra italiana de 1542 - 1546.
 El sitio de Niza (1705), en el que la ciudad fue tomada por las tropas de Luis XIV de Francia.